Открытый чемпионат Бухареста по теннису 2014 — 1-й розыгрыш ежегодного профессиональный женского теннисного турнира, проводящегося в Бухаресте (Румыния) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

В 2014 году турнир прошёл с 7 по 13 июля.

Общая информация 
В 2014 году турнир был впервые проведен в рамках WTA-тура. Первым номером посева в одиночном турнире стала Симона Халеп (№ 3 в мире на тот момент). Лидер румынского тенниса смогла подтвердить статус фаворита и выиграла турнир, переиграв в финале второго номера посева Роберту Винчи.

В парном розыгрыше титул взяли также хозяйки корта Елена Богдан и Александра Каданцу, которые попали на турнир, благодаря Уайлд-кард. В финале они обыграли Чаглу Бююкакчай и Карину Кнапп.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Симона Халеп обыграла  Роберту Винчи со счётом 6-1, 6-3.
 Халеп выиграла свой 2-й одиночный титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Винчи сыграла свой 1-й одиночный финал в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Елена Богдан /  Александра Каданцу обыграли  Чаглу Бююкакчай /  Карину Кнапп со счётом 6-4 3-6 [10-5].
 Богдан и Каданцу выигрывают свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Румынии среди женщин

 WTA Тур 2014

 Международные турниры WTA

 BRD Năstase Țiriac Trophy 2014

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Румыния
Теннис
Июль 2014 года
2014